Бе́нгель () — многозначный термин:

Топоним:
 Бенгель — коммуна в Германии.
Фамилия:
 Аполлония Бенгель (1518—1575) — вероятная невестка В. Гиплера; 
 Бенгель (1687—1752) — немецкий учёный, лютеранский библеист и теолог.